Cavalo - um mamífero ungulado do gênero Equus
 Cavalo (zodíaco)- um dos animais do ciclo de doze anos que aparece no zodíaco da astrologia chinesa e no calendário chinês
Cavalo (xadrez) - peça de xadrez
Cavalo (unidade) - uma unidade de potência

Ver também

Cavallo
Cavalo de pau

Desambiguações de espécies